Władimir Wołkow – polityk rosyjski
 Władimir Wołkow – trener piłkarski
 Vladimir Volkoff – pisarz francuski
 Vladimir Volkov – piłkarz serbski